The Glory of Clementina – film del 1915 diretto da Ashley Miller
 The Glory of Clementina – film del 1922 diretto da Émile Chautard